Enrico Ceccato può riferirsi a:

 Enrico Ceccato (18 luglio 1986), rugbista a 15 italiano
 Enrico Ceccato (24 luglio 1986), rugbista a 15 italiano omonimo del citato coetaneo